El Campionat de Catalunya d'escacs de 2011 fou un torneig d'escacs que es va disputar del 14 i el 21 de maig de 2011 a l'Hotel Verdi de Sabadell, per decidir el campió absolut de Catalunya de 2011. Fou organitzat pel SCC Sabadell i presidit per Pere Reginaldo, amb l'arbritatge de Josep Maria Salvans. El torneig fou jugat pel sistema d'eliminatòries amb 16 jugadors. El campió fou Marc Narciso Dublan per tercer cop (fou campió els anys 1992 i 1995).

Participants 
Relació dels 16 participants en el Campionat de Catalunya de 2011:

{| class="sortable wikitable"
! Núm. !! Títol !! Jugador !! Elo !! Club
|-
| 1 || GM || Daniel Alsina i Leal || 2545 || UGA
|-
| 2 || GM || Marc Narciso Dublan || 2532 || UE. Montcada
|-
| 3 || MI || Xavier Vila Gázquez || 2494 || UGA
|-
| 4 || MI || Àlvar Alonso Rosell || 2493 || SCC Sabadell
|-
| 5 || GM || Alfons Romero Holmes || 2491 || 
|-
| 6 || MI || Joan Fluvià Poyatos || 2472 || UGA
|-
| 7 || MI || Jordi Fluvià Poyatos || 2469 || UGA
|-
| 8 || MI || Antoni Gual Pascual || 2446 || EEB
|-
| 9 || MI || Alfonso Jérez Pérez || 2415 || Foment Martinenc
|-
| 10 || MI || Víctor Manuel Vehí Bach || 2402 || EEB
|-
| 11 || MF || Guillem Arias Boo || 2323 || CE. Barcelona
|-
| 12 || MC || Albert Ramon Solans || 2274 || CE. Tàrrega
|-
| 13 || MC || Didier Fernández Pérez || 2225 || CE. Santa Eugènia
|-
| 14 || MC || Marc Capellades Subirana || 2222 || CE. Peona i Peó
|-
| 15 || MC || Erik Martínez Ramírez || 2206 || CE. Sant Martí
|-
| 16 || || Carla Marín Benito || 1860 || CE. Peona i Peó
|}

Resultats 
Els resultats del campionat foren:

Referències

Enllaços externs 
 Web de la Federació Catalana d'Escacs

Competicions d'escacs del 2011
2011